Schrammel ist der Familienname folgender Personen:

 Anton Schrammel (1854–1917), österreichischer Politiker, Reichsratsabgeordneter
 Imre Schrammel (* 1933), ungarischer Keramik-Künstler
 Johann Schrammel (1850–1893), österreichischer Musiker
 Josef Schrammel (1852–1895), österreichischer Musiker
 Karl Schrammel (1907–1945), deutsch-österreichischer römisch-katholischer Geistlicher und Märtyrer
 Kaspar Schrammel (1811–1895), österreichischer Komponist
 Klaus-Peter Schrammel (* 1942), österreichischer Musiker und Rechtsanwalt
 Thomas Schrammel (* 1987), österreichischer Fußballspieler
 Walter Schrammel (* 1947), österreichischer Rechtswissenschaftler

Schrammel steht für:
 Schrammelmusik, eine Musikgattung aus Wien
 Schrammelharmonika, ein Musikinstrument

Siehe auch:
 Schrammeln, deutscher Film aus dem Jahr 1944
 Schraml